Жижин:

 Жижин — село в Пулавском повете Люблинского воеводства Польши.
 Жижин — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Пулавский повят, Люблинское воеводство.